Tachi steht für:
 Tachi, japanische Schwertart
 Tachi, früherer Künstlername von Tachiles, deutsch-türkischer Rapper
 eine andere Schreibweise für Takhi, das Przewalski-Pferd

Tachi ist der Familienname folgender Personen:
 Kōki Tachi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Ryūichirō Tachi (1921–2012), japanischer Wirtschaftswissenschaftler